

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Aernout Smit, peintre néerlandais du Siècle d'Or
 Anika Smit (1986-), athlète sud-africaine, spécialiste du saut en hauteur
 Arvid Smit (1980-), footballeur néerlandais
 Huub Smit, acteur néerlandais
 Jan Smit, né le 31 décembre 1985 à Volendam, est un chanteur, auteur-compositeur et présentateur néerlandais.
 Jan Smit est un paléontologue néerlandais né le  à La Haye, aux Pays-Bas.
 Jean-Claude Smit-le-Bénédicte dit Mythic (né en 1947), romancier, scénariste de bande dessinée
 John Smit (1978-), joueur de rugby à XV international sud-africain 
 Joris Smit (1981-), acteur néerlandais
 Joseph Smit (1836 - 1929 ), illustrateur zoologique néerlandais 
 Kick Smit (1911-1974), footballeur néerlandais
 Kodi Smit-McPhee (1996-), acteur australien
 Leo Smit (1900-1943), compositeur et pianiste néerlandais
 Lisa Smit (1993-), actrice néerlandaise
 Nicolaas Smit (1979-), joueur de rugby à XV sud-africain
 Susan Smit, (1974-), écrivaine, femme de lettres, chroniqueuse et mannequin néerlandaise. 
 Willie Smit (1992-), coureur cycliste sud-africain

Acronyme
SMIT System Management Interface Tool.

Patronyme néerlandais